Rezultati Odprtega prvenstva Francije 1971 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Evonne Goolagong je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Margaret Court (tretji krog)
  Virginia Wade (prvi krog)
  Evonne Goolagong (prvakinja)
  Nancy Gunter (polfinale)
  Helga Masthoff (prvi krog)
  Françoise Dürr (četrtfinale)
  Julie Heldman (tretji krog)
  Olga Morozova (drugi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Viri 
 

Ženske posamično
1971